Le Châtelard est un toponyme qui peut désigner :

Le Châtelard (Savoie), commune française de la Savoie
 Canton du Châtelard, canton français de la Savoie
 Le Châtelard (ruisseau), un cours d'eau du département de la Charente-Maritime, affluent de la Seudre.
 Le Châtelard (Villers-le-Lac), un sommet du massif du Jura dans le département du Doubs et sur la commune de Villers-le-Lac.
 La Condamine-Châtelard, commune des Alpes-de-Haute-Provence

Châtelard est un hameau et un château dans la commune de La Salle, en Vallée d'Aoste

Le Châtelard (Fribourg), commune suisse du canton de Fribourg ;
 Le Châtelard (Valais), localité suisse du canton du Valais ;
 Le Châtelard (Vaud), localité de la commune suisse de Montreux

Voir aussi